Яна Джордан (; род. 9 марта 1986 года) — американская фетиш-модель и порноактриса, ставшая «Киской месяца» Penthouse в августе 2007 года.

Биография 
Родилась 9 марта 1986 года в Хьюстоне (Техас). В данный момент проживает в Калифорнии.
Карьеру фотомодели Джордан начала в 14-летнем возрасте. Далее, в 18-летнем возрасте модель принимает участие в фотосессиях-ню. В порноиндустрии Джордан появляется под именем Jana Foxy. В феврале 2007 года модель заключает договоры с компаниями Michael Ninn’s, Ninn Worx. В этом же году становится любимицей Penthouse.

Снимается в порнофильмах только лесбийской направленности. В 2009 году была номинирована на AVN Awards в категории Лучшая лесбийская сцена. В 2008 году вместе с порноактрисой Джейми Лэнгфорд основала рок-группу «Pajamaband».

На 2018 год снялась в 218 порнофильмах.

Премии и номинации 
 2009 AVN Award номинация – Best All-Girl Couples Sex Scene – Fem Vivace (c Джорджией Джоунс)
 2009 XBIZ Award номинация – Web Babe/Starlet of the Year

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 на eurobabeindex
 Профиль на сайте AVN
 Профиль на сайте агентства 101modeling



Порноактрисы США
Родившиеся в Хьюстоне
Penthouse Pets
Twistys Treats